

Geografia 
 Anthony – comune del Kansas
 Anthony – comune del Nuovo Messico
 Anthony – comune del Texas

Onomastica
 Anthony – forma inglese del nome proprio di persona Antonio

Persone
 Anthony, pseudonimo di Antonio Ilardo – cantante italiano
 Carmelo Anthony – cestista statunitense
 Charles Anthony Caruso – tenore statunitense
 Julie Anthony – tennista statunitense
 Marc Anthony – cantante messicano
 Michael Anthony – bassista statunitense
 Richard Anthony – cantante francese
 Susan B. Anthony – saggista, attivista e pioniera dei diritti civili statunitense

Pagine correlate
 Antoni
 Antonio (disambigua)

Altri progetti